Guillermo Ruiz puede hacer referencia a:

Guillermo Ruiz Burguete, un exjugador mexicano de fútbol americano.
Guillermo Ruiz Merino, jugador de baloncesto español.
Guillermo Ruiz Reyes, un escultor mexicano.